Риба́льта ( — испанская фамилия. Среди носителей:

 Рибальта, Франсиско (1565–1628) – испанский художник.
 Рибальта, Хосе (род. 1963) — кубинский боксёр-профессионал.
 Рибальта, Хуан (1596—1629) — испанского художник эпохи барокко, сын Ф. Рибальты.